Prázdniny mohou být:

 prázdniny – období volna na školách
 jarní prázdniny
 letní prázdniny
 pololetní prázdniny
 uhelné prázdniny
 vánoční prázdniny
 daňové prázdniny – forma investiční pobídky

knihy
 Italské prázdniny (kniha) – cestopisná kniha Jana Wericha
 Mikulášovy prázdniny – třetí kniha ze série Malý Mikuláš

filmy
 Italské prázdniny (film, 1961) – americký hraný film z roku 1961, režie Robert Mulligan
 Italské prázdniny (film, 2003) – americký hraný film z roku 2003, režie Jim Fall
 Jarní prázdniny (film) – americký film z roku 2009 
 Poslední prázdniny – americko-český film z roku 2006
 Prázdniny (film) – americký film z roku 2006
 Prázdniny pana Beana – britsko-německo-americký film z roku 2007
 Prázdniny pana Hulota – francouzský film z roku 1953
 Prázdniny pro psa – český film z roku 1980
 Prázdniny v Římě – americký film z roku 1953
 Senzační prázdniny – francouzský film z roku 1967

hudební alba
 Prázdniny (album) – debutové album skupiny Monikino Kino
 Prázdniny na Zemi – šesté studiové album skupiny Olympic z roku 1980

jiné 
 Prázdniny s Brontosaurem

Související články 
 Dva roky prázdnin – dobrodružný román Julese Verna

Externí odkazy